5 miejscowości w Polsce:

 Wiktorzyn – kolonia w województwie mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Wiktorzyn – osada w województwie mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Wiktorzyn – kolonia w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Wyszki
 Wiktorzyn – wieś w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Piątnica
 Wiktorzyn – wieś w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Klukowo